dat wat voorgeschreven is, zoals:
gebod of verbod
richtlijn (doorverwijspagina)
regel (doorverwijspagina)
norm (standaard)
een doktersrecept